Алевиз () может означать:

 Алевиз Фрязин Старый, Алевиз Миланец (), Алоизио да Карезано (Каркано; XV—XVI) — итальянский архитектор. Строил укрепления Московского кремля, Большой Кремлёвский дворец.
 Алевиз Новый (Алевиз Фрязин; XV—XVI) — итальянский архитектор. Автор Архангельского собора, собора Петра митрополита, храмов Александровской Слободы и др.

См. также 
 Алевизов ров
 Алоиз (значения)